Saint Alexandre désigne plusieurs saints et bienheureux, classés ci-dessous par ordre chronologique de décès :

 Alexandre  de Rome († vers 115), sixième pape de 105 à 115, martyr à Rome sous Adrien avec trois prêtres Évence et Théodule ; célébré le 3 mai en Occident, ou le 16 mars dans certaines Églises d'Orient.
 Alexandre d'Avelino († 154), évêque d'Avellino, martyr sur la via Claudienne près de Rome, sous Antonin ; célébré le 21 septembre. 
 Alexandre († vers 171) et Caïus, martyrs durant la persécution de Marc Antonin et de Lucius Verus, à Apamée sur le Méandre en Phrygie ; célébrés le 10 mars.
 Alexandre de Lyon († 178), médecin martyr ; célébré le 22 avril.
 Alexandre  († vers 250), avec Cronion, Julien, Macaire, et treize autres martyrs à Alexandrie lors de la persécution de Dèce ; célébrés le 30 octobre. 
 Alexandre de Jérusalem († 251), évêque de Jérusalem ; célébré le 16 mai ou le 12 décembre en Orient et le 18 mars en Occident.
 Alexandre de Comane ou Alexandre le Charbonnier (, † entre 270 et 275), charbonnier, évêque de Comane dans le Pont, martyr sous Aurélien ; célébré le 11 août par les Catholiques et le 12 août par les Orthodoxes. 
 Alexandre de Rome († 295), martyr avec quatre compagnons ; célébré le 18 février.
 Alexandre (), bienheureux, fils du roi d'Écosse ; célébré le 3 mai.
 Alexandre le Romain  († entre 286 et 305), Alexandre le Romain ou Alexandre de Drizipara, légionnaire à Rome, martyr, torturé en Pannonie (?), puis décapité à Drizipara en Thrace (aujourd'hui Büyük Karistiran en Turquie) sous Dioclétien et Maximien ; célébré le 25 février ou le 27 mars en Orient.
 Alexandre de Pergé († vers 300), Léonce de Pergé, avec ses compagnons Attios, Léonce, Cindée, Mnisithée, Cyriaque, Minnaios, Caton de Pergé, Eukléos, martyrs sous Dioclétien à Pergé en Pamphylie ; célébré le .  
 Alexandre de Sébaste († 324), l'un des Quarante martyrs de Sébaste (aujourd'hui Sivas en Turquie) sous Licinius ; célébrés le 9 mars en Orient et localement le 10 mars en Occident.
 Alexandre d'Alexandrie († 326), évêque puis patriarche de 312 ou 313 à 326, fit condamner Arius lors du premier concile de Nicée ; célébré le 26 février.
 Alexandre de Constantinople († 340), archevêque de Constantinople
 Alexandre († 397), avec Sisinnius et Martory (Martyrius), originaires de Cappadoce, missionnaires dans le Trentin, au Tyrol, martyrs par la main des païens ; célébrés le 29 mai. 
 Alexandre de Bergame (), serait un des centurions déserteur de la Légion thébéenne, martyr ; célébré le 26 août.
 Alexandre de Pisidie ou Alexandre de Calytus (), martyr à Calytus de Pisidie sous Dioclétien, avec Alphée et Zosime ; célébré le 28 septembre.
 Alexandre de Thessalonique (), martyr ; célébré le 9 novembre.
 Alexandre de Corinthe (), martyr à Corinthe sous l'empereur Julien ; célébré localement le 24 novembre.
 Alexandre de Méthymne (), évêque de Méthymne, un des pères du premier concile de Nicée ; célébré le 30 novembre.
 Alexandre de Lycopolis (), auteur d'un traité contre les Manichéens (CPG 2510).
 Alexandre l'Acémète († 430) ou l'Acemête, moine ; célébré le 23 février.
 Alexandre de Fiesole († vers 590), évêque de Fiesole en Toscane, martyr noyé en Émilie ; célébré le 6 juin. 
 Alexandre Nevski ou Alexandre de la Neva, prince de Novgorod de 1236 à 1252 et grand-prince de Vladimir de 1252 à 1263 ; célébré le 23 novembre en Orient et le 30 août en Occident.
 Alexandre de la Kouchta (†1493) higoumène fondateur d'un monastère dans le nord de la Russie ; célébré localement le 9 juin dans le calendrier julien.
 Alexandre Sauli (°1534 - †1592 ou 1593), évêque d'Aléria en Corse ; célébré localement le 11 octobre.
 Alexandre de Lugo  († 1645), bienheureux, dominicain espagnol qui voulut évangéliser les Turcs ; célébré le 10 février. 
 Alexandre le Derviche († 1794), ou Alexandre de Thessalonique, martyr à Smyrne par la main des Musulmans ; célébré le 26 mai.
 Alexandre Medvedsky († 1932), prêtre, martyr par la main des communistes en Russie ; célébré le 18 février. 
 Alexandre de Kharkhov († 1939 ou 1940), archevêque ; célébré le 23 novembre.

Références